NWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New York Ny/newark Pier 11/wall St. (Stati Uniti)
 NWS – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Nordwind Airlines, Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo (Russia)